Snježna kraljica (slalomska utrka), ženska slalomska utrka Svjetskog skijaškog kupa, koja se održava na zagrebačkom Sljemenu
 Snježna kraljica (bajka), bajka Hansa Christiana Andersena
 Snježna kraljica (roman), roman Joan D. Vinge, za koju je dobila nagradu Hugo 1981. g. i bila nominirana za Nebulu 1980. g.